Naquin ist der Familienname folgender Personen:
 Oliver F. Naquin (1904–1989), US-amerikanischer Admiral
 Susan Naquin (* 1944), US-amerikanische Historikerin
 Tyler Naquin (* 1991), US-amerikanischer Baseballspieler